Sinfonia n. 30 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 30 di Wolfgang Amadeus Mozart